

Sciences et techniques

Astronomie 
 La Chouette est une ancienne constellation située entre celles de l'Hydre et de la Balance, près de la queue de la première.
 L'amas de la Chouette, NGC 457, est un très jeune amas ouvert placé aujourd'hui dans la constellation de Cassiopée.
 La nébuleuse de la Chouette, M97, est une nébuleuse planétaire placée aujourd'hui dans la constellation de la Grande Ourse.

Biologie 
 Diverses espèces de rapaces solitaires et nocturnes, de la famille des Strigidae, sont appelées chouette, notamment la Chouette à joues blanches (Sceloglaux albifacies), la Chouette à lignes noires (Strix nigrolineata), la Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata), la Chouette à sourcils jaunes (Pulsatrix koeniswaldiana), la Chouette africaine (Strix woodfordii), la Chouette boréale ou Chouette de Tengalm (Aegolius funereus), la Chouette cendrée ou Chouette lapone (Strix nebulosa), la Chouette chevêche (Athene noctua), la Chouette Chevêchette (Glaucidium passerinum); la Chouette de Butler (Strix butleri), la Chouette de la Réunion (Mascarenotus grucheti), la Chouette de l'Himalaya (Strix nivicolum), la Chouette de l'Oural (Strix uralensis), la Chouette de Lowery (Xenoglaux loweryi), la Chouette des pagodes (Strix seloputo), la Chouette des terriers (Athene cunicularia), la Chouette dryade (Strix hylophila), la Chouette du Chaco (Strix chacoensis), la Chouette du Sichuan (Strix davidi), la Chouette effraie (Tyto alba), la Chouette elfe (Micrathene whitneyi), la Chouette épervière (Surnia ulula), la Chouette fasciée (Strix albitarsis), la Chouette fauve (Strix fulvescens), la Chouette harfang (Bubo scandiacus), la Chouette huhul (Strix huhula), la Chouette hulotte (Strix aluco), la Chouette leptogramme (Strix leptogrammica), la Chouette masquée (Strix rufipes), la Chouette mouchetée (Strix virgata), la Chouette ocellée (Strix ocellata), la Chouette-pêcheuse de Bouvier (Scotopelia bouvieri), la Chouette-pêcheuse de Pel (Scotopelia peli), la Chouette-pêcheuse rousse (Scotopelia ussheri), la Chouette rayée (Strix varia), la Chouette rayée du Mexique (Strix sartorii), la Chouette tachetée (Strix occidentalis)
 La Chouette (Pachypasa otus) est une espèce de papillons, de la famille des Lasiocampidae.
 La Salade de chouette (Veronica beccabunga) est une espèce de plantes vivaces des lieux humides, de la famille des Plantaginacées.
 Les singes-chouettes (Aotus) sont un genre de primates néotropiques nocturnes, le seul connu de la famille des Aotidae.

Sciences humaines et sociales

Héraldique 
 Une chouette est un meuble représentant l'animal du même nom.

Histoire 
 La Chouette (années 1970-années 1980) est une organisation secrète mise en place pour poursuivre la traque des criminels de guerre nazis après son abandon par Israël en 1960.

Linguistique 
 Dans le langage familier :
 l'adjectif chouette est synonyme de sympathique (pour une personne), de bon, utile, pratique (pour un objet) ou d'heureux (pour un événement) pantonyme ;
 le nom chouette est utilisé en apposition de pantonymes comme machin, truc, bidule.
 En égyptologie, la chouette est un hiéroglyphe, noté G17 dans la liste de Gardiner.

Symbolique 
 Dans la mythologie romaine, la chouette de Minerve est l'incarnation syncrétique de la déesse Minerve.
 Dans le monde occidental, elle reste le symbole de la connaissance, de la sagesse, de la perspicacité et de l'érudition.

Culture et société

Arts plastiques et monuments 
 Chouette dans un intérieur est un tableau de Picasso, peint en 1946.
 La chouette de Dijon est une chouette sculptée à l'angle d'un contrefort d'une chapelle de l'église Notre-Dame de Dijon, à Dijon (Côte-d'Or, région Bourgogne-Franche-Comté, France).

Cinéma et télévision 
 Chouette est le titre au Québec du film américain , réalisé par  et sorti en 2006.
 Chouette Toowam est une émission de télévision française pour la jeunesse, diffusée sur France 3 de  à .
 La Chouette Équipe est un film américain réalisé par Michael Ritchie, sorti en 1976.
 La Chouette et  est une série télévisée d'animation française, créée en 2014 par Alexandre So, Josselin Charier et Antoine Rodelet.
 La Chouette et le Pussycat est un film américain de Herbert Ross adapté de la pièce de , sorti en 1970.
 Le Cri de la chouette est un téléfilm français réalisé par Yves-André Hubert, adapté du roman d'Hervé Bazin Cri de la chouette.
 L'Héritage de la chouette est un documentaire français réalisé par Chris Marker, sorti en 1989.

Événements 
 La Nuit de la chouette est un événement grand public visant à faire découvrir les rapace nocturnes, les menaces qu'ils subissent et les moyens de les sauvegarder ; il est organisé en France depuis 1995, en Belgique francophone depuis 2011 et au Luxembourg en 2019.

Gentilé 
 Un chouette est un habitant  de Saint-Just-d'Avray, une commune du Rhône (région Auvergne-Rhône-Alpes, France).

Littérature et bande dessinée 
 La Chouette aveugle est le roman le plus célèbre de l'écrivain iranien Sadegh Hedayat, publié en 1936.
 La Chouette de classe est une série de bande dessinée créée en 1971 par Marie-Marthe Collin, publiée pendant dix ans par Bayard Presse.
 Cri de la chouette est un roman d'Hervé Bazin, publié en 1972. 
 Le Jour de la chouette est un roman policier de Leonardo Sciascia, publié en 1961.
 Les Contes de la Chouette sont une série de contes d'Éric-Emmanuel Schmitt, publiés chez Hachette en 2021.
 La plage, c'est chouette est une nouvelle écrite par René Goscinny et illustrée par Jean-Jacques Sempé, publiée en 1962 dans le recueil Les Vacances du Petit Nicolas.
 Sur la trace de la chouette d'or est un livre d'énigmes écrit par Max Valentin, publié en 1993.

Toponyme 
 Les monts de la Chouette sont une chaîne de montagnes dans les Sudètes centrales (sud-ouest de la Pologne).
 La rue de la Chouette est une voie du centre historique de Dijon (Côte-d'Or, région Bourgogne-Franche-Comté, France).

Homonymie de toponyme